Purin kan være flere ting:

 Purin – et organisk molekyle som benyttes som byggesten i DNA
 Purin Fong – en figur i den japanske mangaserie Tokyo Mew Mew